Guillermo II, el Rico ( - ) fue un margrave de Meissen entre 1407 y 1425. Era el segundo hijo del margrave Federico el Estricto de Meissen y Catalina de Henneberg.

Bajo la división de Chemnitz de 1382, recibió el Osterland y Landsberg junto con sus hermanos, Federico I de Sajonia y Jorge (m. 1402). Cuando el margrave Guillermo I "el Tuerto" murió en 1407, Guillermo y Federico también heredaron una parte de Meissen. Bajo el tratado de Naumburg (1410), sin embargo, los hermanos acordaron una nueva división del territorio de Meissen. Estuvieron conformes con dividir la Osterland entre ellos. Lo hicieron así en 1411; Guillermo recibió la gran parte de la Osterland, incluyendo Leipzig, que Federico había logrado obtener en lugar de Jena.

Guillermo luchó del lado de su hermano en la guerra husita en Bohemia. Se rumorea que se casó con Amelia de Masovia. Según Karlheinz Blaschke, sin embargo, quedó soltero.

Murió el 13 de marzo de 1425.

Referencias

Antepasados

Referencias y fuentes 
 Heinrich Theodor Flathe (1898), "Wilhelm II., Markgraf von Meißen", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en Alemania), 43, Leipzig: Duncker & Humblot, p. 124

Margraves de Meissen (Casa de Wettin)
Nobles de Alemania del siglo XIV
Nobles de Alemania del siglo XV